X4, ×4, X-4, X.4, X⁴ ou X04 (etc.) peu(ven)t faire référence :

Dans le domaine militaire 
 à un bateau X4 de type dériveur ;
 à un missile air-air allemand Kramer X4 ;
 un avion expérimental américain Northrop X-4 Bantam.

En informatique et télécommunications 
 X.4 correspond à une structure générale des signaux du code de l'Alphabet international  pour la transmission de données par caractères sur réseaux publics (pour données), selon la liste des normes de l'Union internationale des télécommunications.

Parmi les jeux vidéo 
 X⁴: Foundations est un jeu vidéo de commerce, de gestion et de combat spatial sorti en 2018 ;
 Mega Man X4, un jeu vidéo d’action-plates-formes sorti en 1997.

En sciences 
Astronomie
 Sagittarius X-4 est une étoile de la constellation du Sagittaire.

Médecine
 L'exposition à l'inflammation d'une substance très inflammable est codée (X04), dans la classification internationale des maladies.

À la télévision 
 MECH-X4 est une série télévisée américaine diffusée entre 2016 et 2018.

Dans divers transports 
 X4 est le  nom de projet de l'Airbus Helicopters H160 ; 
 BMW X4 est un véhicule du constructeur automobile allemand BMW ;
 Robin X4 est un avion expérimental français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de -parfois- deux chiffres ;
 .